Jefferson Alexander Cepeda – ciclista su strada ecuadoriano nato nel 1998, cugino di Jefferson Alveiro
 Jefferson Alveiro Cepeda – ciclista su strada ecuadoriano nato nel 1996, cugino di Jefferson Alexander